Марони може да се отнася до:

 Марони – река в Южна Америка
 Марони – река в Кипър
 Марони – село в Кипър, окръг Ларнака
 Роберто Марони – италиански политик
 Маккийла Марони – американска състезателка по спортна гимнастика
 Марони (фр. les Marrons) – потомци на избягали роби негри в района на Карибския басейн XVI—XVII век.